Антонио Передо Лейге (; 12 января 1936 — 2 июня 2012) — боливийский революционер, журналист, старший из братьев , член «Движения к социализму», кандидат в вице-президенты страны и сенатор (2002—2009).

Ссылки 
 Being a follower of Che in Bolivia today is to devote oneself to the process of change led by Evo

Политики по алфавиту
Революционеры Боливии
Политики XX века
Политики XXI века
Коммунисты Боливии
Социалисты Боливии